DF, df eller Df kan syfta på 

 DF –  ett danskt nationalistiskt och konservativt politiskt parti, se Dansk Folkeparti
 DF – en intressedriven oberoende ideell förening, se Dataföreningen i Sverige
 DF– ett enpersons online-baserat datorrollspel, se Dragonfable